

Onomastica
 Zoltán  – nome proprio di persona ungherese maschile

Geografia
 Zoltan (ung.: Zoltán) – località del Distretto di Covasna (Romania)
  Zoltán  – nome ungherese della località di Mihai Viteazu (Distretto di Mureș, Romania)

Storia
 Zoltán d'Ungheria  – capo/sovrano degli Ungari

Musica
 Zoltan  – tastierista dei Penumbra